Соревнования в синхронном плавании  в соло в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 в Глазгоу состоятся 6 августа 2018 года.

Результаты
Финал стартовал 6 августа в 09:00 по местному времени.

Источники 
 Стартовый лист
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018